Jean Cot , né le  à Artigat (Ariège) et mort le , est un militaire français ayant combattu durant la Première Guerre mondiale.

Biographie 
Jean Cot est le fils de Jacques Cot, cultivateur et Marie Ruquet.

Il s'engage pour  et intègre l'École spéciale militaire de Saint-Cyr dans la promotion  du Grand Triomphe. 
Il en sort en 1890 avec le grade de sous-lieutenant au 57e régiment d'infanterie.

Lieutenant en 1892 dans ce même régiment, il prend ensuite le grade de capitaine en étant affecté au 86e régiment d'infanterie en 1900.

Il est ensuite muté, toujours au grade de capitaine au 1er régiment étranger en 1905, puis promu chef de bataillon au 1er régiment de zouaves.

Il meurt le  avec le grade de général, à titre provisoire.

Campagnes et conflits 
 Algérie de 1905 à 1907
 Maroc de 1907 à 1909
 Maroc/Algérie entre 1909 et 1910
 Tonkin de 1910 à 1912
 Maroc/Algérie/Tunisie/Maroc entre 1913 et 1914
 Première Guerre mondiale.

Distinctions 
 Chevalier de la Légion d'honneur en 1909.
 Officier de la Légion d'honneur en 1914.
 Commandeur de la Légion d'honneur en 1917.
 Officier dans l'ordre du Nichan Iftikhar 30/11/1907
 Croix de guerre 14-18

Annexes

Sources

Notes et références

Liens externes 

Militaire français de la Première Guerre mondiale
Commandeur de la Légion d'honneur
Naissance en novembre 1868
Naissance dans l'Ariège
Décès en juin 1920
Décès à 51 ans